Krobathen ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Krobathen (Gemeinde Deutsch Goritz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark
 Krobathen (Gemeinde Brückl), Ortschaft von Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Krobathen (Gemeinde Glanegg), Ortschaft von Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Krobathen (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Kraubath